Бабаджа́нов — восточная фамилия. Женская форма Бабаджанова.
 Бабаджанов, Зафар Юлдашевич (род. 1987) — туркменский футболист.
 Бабаджанов, Нозим Носырович (род. 1995) — российский футболист.
 Бабаджанов, Нурлан Сахиб оглы (род. 1992) — азербайджанский парапауэрлифтер.
 Бабаджан, Рамз Насырович (1921—2008) — узбекский советский поэт и драматург, журналист.
 Бабаджанов, Юлдаш Бабаджанович (1906—1972) — народный комиссар внутренних дел Узбекской ССР, генерал-майор.
 Бабаджанов, Ятим (1904—1956) — узбекский советский театральный режиссёр и актёр.

См. также 
 Бабаджан
 Бабаджанян